Municipio de Hampshire puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hampshire (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Hampshire (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.